Aardrijkskunde
 Sharp County, county in de Amerikaanse staat Arkansas
 De voormalige naam van de plaats Adaven

Bedrijf
 Sharp (bedrijf), Japans elektronicabedrijf
 Sharp, Roberts and Company, Engelse locomotievenfabriek

Film
 Becky Sharp, Amerikaanse film uit 1935

Personen met de achternaam Sharp
 Billy Sharp, Engels voetballer
 David Sharp, (1840-1922), een Brits entomoloog en arts
 Dee Dee Sharp, Amerikaans zangeres
 Gene Sharp, Amerikaans politicoloog
 Hap Sharp, Amerikaans autocoureur
 Martin Sharp, Australisch kunstenaar
 Phillip Allen Sharp, Amerikaans geneticus en moleculair bioloog
 Ryan Sharp, Brits autocoureur
 Scott Sharp, Amerikaans autocoureur

Sport
 Team Garmin-Sharp, Amerikaanse wielerploeg

Andere
 SHARP, afkorting voor Skinheads against racial prejudice